Чемпионат Испании по футболу 1991/1992 — 61-й сезон чемпионата Испании по футболу. «Барселона» стала чемпионом Испании в 12-й раз и во второй год подряд. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 913 голов.

Мадридский «Реал», вышедший в лидеры после 8 тура, перед последним, 38 туром опережал на одно очко «Барселону». Каталонский клуб, в свою очередь, проиграв в первых пяти турах три раза, в дальнейшем потерпел только три поражения. В последнем, гостевом матче против «Тенерифе» (который тренировал бывший игрок «Реала» Хорхе Вальдано) мадридцы вели 2:1, но пропустили два гола на 77 и 78 минутах. Сначала мяч в свои ворота срезал Рикардо Роша, спустя минуту находившийся под прессингом Маноло Санчис с 35 метров ударил в перекладину собственных ворот, и мяч в пустые ворота занёс Пьер Керубино.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Валенсия» — «Овьедо» — 6:3 (27-й тур, 22 марта 1992 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Вальядолид» — «Барселона» — 0:6 (36-й тур, 24 мая 1992 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Мадрид» — «Эспаньол» — 7:0 (31-й тур, 19 апреля 1992 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1992
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1991 году
Спорт в Испании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992